La gare de Pasaia (ADIF), située dans la commune basque de Pasaia, sur la ligne de Madrid à Hendaye et qui voit circuler des trains sur des voies à écartement ibérique.
 La gare de Pasaia (Euskotren Trena), situé dans le quartier Antxo de la commune basque de Pasaia et faisant partie de la ligne  du réseau de trains métriques  Euskotren Trena.

Pasaia